Залужице могу бити:

 Залужице (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Залужице (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република